Ягуар може да се отнася за:

 Ягуар (Panthera onca) - бозайник, хищник от семейство „Коткови“, обитаващ Централна и Южна Америка;
 Ягуар (кола) - марка британски луксозни и спортни автомобили;
 Ягуар Рейсинг - бивш тим от Формула 1;
 Ягуар 1 и Ягуар 2 - германски противотанкови системи;